L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Suède à Båstad se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Biélorusse Ilya Ivashka, du Canadien Denis Shapovalov, des Espagnols Carlos Alcaraz et Alejandro Davidovich Fokina, du Français Jo-Wilfried Tsonga et de l'Italien Stefano Travaglia. Ils sont respectivement remplacés par Facundo Bagnis, Pedro Sousa, Taro Daniel, Roberto Carballés Baena, Yannick Hanfmann et Salvatore Caruso.

Lauréats 
Le Norvégien Casper Ruud remporte le tournoi en battant en finale Federico Coria. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison.

En double, Sander Arends et David Pel décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Albano Olivetti et Andre Begemann. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (WTA 2021)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Suede
ATP 2021
Tennis en juillet 2021
Sport en Suède en 2021